Elsweide (Arnhem), een buurt in de Arnhemse wijk Presikhaaf
VV Elsweide, een amateurvoetbalclub uit de gelijknamige Arnhemse buurt